Кинтанилья-Сан-Гарсия ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 46 км². Население — 115 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Покровителями города считаются святой Гарсия и Нуэстра Сеньора де Альенде.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Briviesca y La Bureba — LaBureba.com

Муниципалитеты Бургоса